Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne)
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret)
ook:
andere gemeenten met de naam Sainte-Geneviève
En:
 Kanton Sainte-Geneviève-des-Bois